ZAGI steht für:

 Zentrales Aerohydrodynamisches Institut, russisches Luftfahrtforschungsinstitut

Zagi steht für:

 Zagi, Maskottchen der Sommer-Universiade 1987 in Zagreb
 Zagi M-91, kroatische Maschinenpistole, benannt nach dem Universiade-Maskottchen von 1987

Zagi ist der Familienname folgender Personen:

 Caleb Zagi (* 1960), nigerianischer Politiker, Senator für Kaduna (Bundesstaat)

ZAGI